Voici la liste des hameaux et lieux-dits du comté de Kings. Cette liste est destinée à accueillir tous les lieux-dits, hameaux et quartiers du comté de Kings, au Nouveau-Brunswick, de manière à les situer dans leur municipalités respectives. Les archives provinciales du Nouveau-Brunswick recensent 495 lieux, auxquels s'ajoutent quelques-uns recensés par des chercheurs comme William Francis Ganong.

Notes et références 
 Notes:

  sur le  des Archives provinciales du Nouveau-Brunswick:

 Autres références :

Voir aussi

Bibliographie 
 
 

Comté de Kings (Nouveau-Brunswick)
Géographie du Nouveau-Brunswick
Liste en rapport avec le Nouveau-Brunswick